Raúl Iván Fabiani Bosio (Valencia, 1984. február 23. –) egyenlítői-guineai-olasz származású spanyol labdarúgó, a CD Olímpic de Xàtiva csatára.

További információk 
BDFutbol profil

1984-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Spanyol labdarúgók
Egyenlítői-guineai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek